Рау́ль Закирья́нович Файру́зов (; 2 апреля 1949, с. Верхние Киги, Кигинский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР — 10 февраля 1996, Уфа, Башкортостан, Россия) — советский и российский деятель органов внутренних дел. Министр внутренних дел по Республике Башкортостан с апреля 1995 по 10 февраля 1996. Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан с 1995 по 1996. Заслуженный юрист Республики Башкортостан. Генерал-майор милиции.

Биография 
Родился 2 апреля 1949 года в селе Верхние Киги Кигинского района Башкирской АССР. 

В 1977 окончил юридический факультет Башкирского государственного университета, также окончил Академию МВД СССР.

Трудовой путь начал слесарем Уфимского приборостроительного завода, затем слесарем Кигинского райобъединения «Сельхозтехника». 

С 1968 по 1970 служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал на Уфимском моторостроительном заводе, в Уфимском машиностроительном конструкторном бюро «Союз», на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

С 1973 по 1985 — инспектор уголовного розыска, заместитель начальника, начальник отделения уголовного розыска, заместитель начальника РОВД исполкома Калининского райсовета Уфы. 

С 1985 по 1989 — заместитель начальника отделения уголовного розыска УВД Уфы, начальник Октябрьского РОВД Уфы. 

С 1989 по 1995 — начальник 6-го отдела (отдел по борьбе с организованной преступностью) МВД Башкирской АССР, заместитель, первый заместитель министра внутренних дел Республики Башкортостан — начальник службы криминальной милиции.

С апреля 1995 по 10 февраля 1996 — министр внутренних дел по Республике Башкортостан, член Совета общественной безопасности Республики Башкортостан.

Скончался 10 февраля 1996 года. Похоронен в Уфе на Южном кладбище.

Награды 
Был награжден многими медалями, имел множество поощрений и благодарностей.
 Медаль «За безупречную службу» I, II, III степеней 
 Отличник милиции
 Заслуженный юрист Республики Башкортостан

Память 
В селе Верхние Киги именем Файрузова названа улица, перед зданием Кигинского райотдела полиции установлен бюст генерала.

Литература 
 М. А. Кутлугаллямов, Р. А. Киреев, А. Г. Нуртдинов, Н. А. Супряга — Кто есть кто в Республике Башкортостан — «Известия Башкортостана», 1995 г.- 43 с. — ISBN 5-8258-0073-5

Примечания

Ссылки 
 Село Верхние Киги на северо-востоке Башкирии 

Депутаты Государственного собрания Башкортостана 1-го созыва
Члены правительства Башкортостана
Умершие в Уфе
Выпускники Башкирского государственного университета
Генерал-майоры милиции (Российская Федерация)